Белая мечеть:
 Белая мечеть — старинная мечеть в Назарете
 Белая мечеть — одна из исторических мечетей, восстанавливаемая в Казани
 Белая мечеть — мечеть в Томске
 Белая мечеть — старейшая мечеть в Челябинске
 Белая мечеть — старейшая мечеть в Астрахани.

См. также 
 Ак-Мечеть